Rolle kan syfta på följande :

Geografi 
 Rolle, Vaud, ort och kommun i Schweiz

Personer
 Johann Heinrich Rolle (1716–1785), tysk tonsättare
 Michel Rolle (1652–1719), fransk matematiker
 Richard Rolle (omkring 1300–1349), engelsk eremit och mystiker
 Roland "Rolle" Stoltz (1931–2001), svensk ishockeyspelare och ishockeykommentator
 Roland "Rolle" Nilsson (1963–), svensk fotbollsspelare och fotbollstränare

Övrigt
 Rolles sats, matematisk sats